americana zenei stílus
 Americana az Offspring ötödik stúdióalbuma
 Americana Roch Voisine-album
 Americana Starflyer 59-album
 Americana Michael Martin Murphey-album
 Americana brazíliai város